Dionis steht für:

 Dionis (Ruderatshofen), Einöde in der Gemeinde Ruderatshofen im Landkreis Ostallgäu, Bayern

 eine Variante des männlichen Vornamens Dionysios
 Renault Dionis, Traktorenbaureihe der Marke Renault
 Pierre Dionis (1643–1718), französischer Chirurg, Leibarzt von Louis XIV.